Rickenbach (Alemanha) - um município na região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha
 Rickenbach (Lucerna) - uma comuna no cantão de Lucerna, na Suíça
 Rickenbach (Soleura) - uma comuna no cantão de Soleura, na Suíça
 Rickenbach (Turgóvia) - uma comuna no cantão de Turgóvia, na Suíça
 Rickenbach (Zurique) - uma comuna no cantão de Zurique, na Suíça
 Rickenbach (Basileia-Campo) - uma comuna no cantão de Basileia-Campo, na Suíça

Desambiguação